Hieronder staat een lijst van kastelen en burchten in Luxemburg.

|-
| Burcht Ansembourg || Ansembourg || Tuntange  || 12de eeuw || || || Niet toegankelijk ||
|-
| Château d’Ansembourg || Ansembourg || Tuntange  || 1639  ||  || Restauratie || Alleen de tuinen ||
|-
| Kasteel Beaufort || Beaufort ||  ||  ||  ||  || Toegankelijk ||
|-
| Kasteel Berg|| Colmar-Berg ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Slot Bettembourg || Bettembourg ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Bettendorf || Bettendorf ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Betzdorf || Betzdorf ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Bourglinster || Bourglinster || Junglinster ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Bourscheid ||  Bourscheid||  ||  ||  ||  || Toegankelijk ||
|-
| Kasteel Brandenbourg || Brandenbourg ||  ||  ||  || burchtruine || Vrij toegankelijk ||
|-
| Kasteel Clervaux || Clervaux ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Differdange || Differdange ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Mont Saint Jean || Dudelange ||  ||  ||  || burchtruine ||  ||
|-
| Kasteel Erpeldingen || Erpeldingen ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Esch-sur-Sûre || Esch-sur-Sûre ||  ||  ||  || burchtruïne || vrij toegankelijk ||
|-
| Kasteel Berwart || Esch-sur-Alzette ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Fischbach || Fischbach ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Heisdorf || Heisdorf ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Heringerburg || Müllerthal || Waldbillig ||  ||  || burchtruïne ||  ||
|-
| Kasteel Hesper || Hesperange ||  ||  ||  || burchtruïne ||  ||
|-
| Kasteel Hollenfels || Hollenfels ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Koerich || Koerich ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| De Bock || Luxemburg ||  ||  ||  || burchtruine ||  ||
|-
| Groothertogelijk Paleis || Luxemburg ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Fels || Larochette ||  ||  ||  || burchtruïne  || toegankelijk ||
|-
| Kasteel Mamer || Mamer ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel La Fontaine || Luxemburg-Clausen ||  ||  ||  || restanten van een slot ||  ||
|-
| Kasteel Mersch || Mersch ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  Kasteel van Meysembourg|| Meysembourg ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Münsbach || Münsbach ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Pettingen || Pettingen ||  ||  ||  || restant met ronde toren ||  ||
|-
| Kasteel Schuerels || Eschette || Rambrouch || ||  ||  ||  ||
|- 
| Kasteel Sassenheim || Sanem ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Schoenfels || Schoenfels ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Senningen || Senningen || Niederanven ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Simmer || Septfontaines ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Stadtbredimus || Stadtbredimus ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Stolzembourg || Stolzembourg ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Useldingen || Useldange ||  ||  ||  || burchtruïne+expositie+leertuinen || vrij toegankelijk ||
|-
| Kasteel Vianden || Vianden ||  ||  ||  || Deels gerestaureerd || Toegankelijk ||
|-
| Kasteel Walferdingen || Walferdange ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  Kasteel Wiltz|| Wiltz ||  ||  ||  ||  ||  ||
|}

 
Luxemburg
Kastelen